Ахтубинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Ахтубинское сельское поселение — входит в Среднеахтубинский район Волгоградской области
 Ахтубинское сельское поселение — входит в Калининский район Саратовской области